Auge steht für:

 Auge, Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Lichtreizen
 Punkt auf einem Spielwürfel oder bei anderem Spielmaterial
 Auge (Heraldik), eine Wappenfigur
 Auge (Meteorologie), Zentrum eines Wirbelsturmes
 Auge (Tauwerk), Tauwerkschlinge in der Schifffahrt
 Auge (Technik), ösenförmiges Lastaufnahmemittel
 Verzierung auf einem Bogen, siehe Bogen (Streichinstrument)
 Öffnung im Hammerkopf, siehe Hammer #Aufbau
 Öffnung am vorderen Ende eines Blasenkatheters
 Knospe einer Pflanze
 Kuppelauge, siehe Opaion

Mythologische Figuren:
 Auge (Hore), eine der Horen
 Auge (Tochter des Aleos)

Personen:
 Daniel d’Auge († 1595), französischer Philologe
 Johan Andreas Auge (1711–1805), deutscher Gärtner und Pflanzensammler
 Heinrich Auge (1898–1977), deutscher Politiker der SPD
 Oliver Auge (* 1971), deutscher Historiker
 Spitzname von Klaus Augenthaler (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer

Auge ist der Name mehrerer geographischer Objekte:
 Auge (Ardennes), Gemeinde im Département Ardennes in Frankreich
 Auge (Creuse), Gemeinde im Département Creuse in Frankreich
 Pays d’Auge, Landschaft in der Normandie in Frankreich
 der französische Name des Freiburger Stadtquartiers Au in der Schweiz

AUGE steht als Abkürzung für:
 AUGE, ursprünglich Apple User Group Europe, Computerclub in Deutschland

Siehe auch:
 Augé
 Das Auge

Abkürzung